Угличский может означать:

 Адриан Угличский — православный святой.
 Андрей Угличский — князь.
 Вассиан Угличский — православный святой.
 Гурий Угличский (ум. 1609) — православный преподобномученик.
 Димитрий Угличский — святой убиенный царевич.
 Иоанн Угличский — православный святой.
 Иоанн-младенец Угличский — православный святой мученик.
 Иосиф Угличский — епископ РПЦ, православный священномученик.
 Кассиан Угличский — православный святой.
 Паисий Угличский — православный святой.
 Роман Угличский — князь, православный святой.
 Серафим Угличский — архиепископ, православный новомученик.
 Юрий I Угличский — князь.
 Юрий II Угличский — князь.

 Угличский епископ
 Угличский князь
 Угличский кремль
 Угличский колокол
 Угличский монастырь
 Угличский завод
 Угличский полк
 Угличский рынок (Ярославль)
 Угличкий рынок (Углич)
 Угличский уезд
 Угличский район

См. также
 Углицкий (значения)
 Угличская
 Углицкое